Andrzej Bałaban – polski prawnik, profesor nauk prawnych, nauczyciel akademicki
 Majer Bałaban – historyk
 Wąwóz Bałaban na północ od Osiecka

Bałabanowie herbu Korczak:
 Gedeon Bałaban – biskup
 Aleksander Bałaban – budowniczy zamku i cerkwi w Sutkowcach 
 Dionizy Bałaban – prawosławny metropolita kijowski
 Lech Bałaban – altwiolista